Der Hua Hin City Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Hua Hin,  der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter dem Namen The Sailors (เรือใบสีขาว) bekannt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2007 unter dem Namen Hua Hin Municipality FC gegründet. 2011 wurde der Verein in Hua Hin City FC umbenannt. 2011 und 2012 spielte der Verein im Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.). 2013 bis 2015 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spiele man in der Central/West-Region.  2016 spielte er in der West-Region. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Club in der Thai League 4. Hier wurde man ebenfalls der West-Region zugeteilt.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Central/West
 2014 – 1. Platz
 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.)
 2012 – 2. Platz
 Thai League 4 – West
 2019 – Meister

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Hua Hin Municipal Stadium, auch bekannt unter dem Namen Khao Takiap Stadium, in Hua Hin aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 3000 Personen. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist die Hua Hin Municipality.

Spielstätten seit 2009

Spieler 
Stand: 15. Dezember 2020

Ehemalige Spieler 
  Sheriff Feliboulee
  Samuel Ngouafck
  Nicolas Paul Vandelli
  Dennis Heinke
  David Megitt
  Kritsana Kasemkulvilai
   Gionata Verzura

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2013

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Hua Hin City FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Hua Hin City FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Hua Hin City FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Hua Hin City, FC
Sport (Hua Hin)
Gegründet 2011